La gara dal trampolino lungo maschile di salto con gli sci ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta dal 2 al 3 marzo 2017.

Risultati

Qualificazioni
Le qualificazioni si sono svolte il 1 marzo 2017. I primi quaranta atleti si sono qualificati per la finale e si sono aggiunti ai 10 atleti prequalificati tramite ranking di coppa del mondo.

Finale
La finale si è svolta il 2 marzo 2017.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017